– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Tokyo Biso Kogyo.

Kariera 
W zawodach Pucharu Kontynentalnego zadebiutował w Zaō w marcu 2002. Rok później w zawodach tej rangi w Sapporo zajął dziewiąte miejsce. W tym samym roku zadebiutował w Pucharze Świata (także w Sapporo), zajmując 46. lokatę. Pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył w 2005, kiedy na skoczni Ōkurayama zajął 21. i 29. lokatę. 14 grudnia 2008 podczas konkursu w Pragelato odniósł pierwsze i jedyne w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata. W trakcie kariery 32 razy zdobył punkty w zawodach Pucharu Świata, w tym w pierwszej dziesiątce zawodów znalazł się 3 razy.

W kwietniu 2014 zakończył sportową karierę.

Jego rekordem życiowym jest skok na odległość 203 metrów uzyskany w Vikersund 13 lutego 2011.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2009  Liberec – 39. miejsce (K-90)
 2011  Oslo – 27. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2011  Oslo – 5. miejsce (K-95), 6. miejsce (K-120)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Sapporo – 12 stycznia 2007 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984